Дистиходонтовые  — семейство пресноводных лучепёрых рыб из подотряда цитариновидных отряда хараксообразных. Распространены в Африке.

Различают две формы. У первой формы верхняя челюсть невыдвижная. Тело высокое или удлинённое. Длина тела обычно не превышает 8 см. Питаются очень мелкими животными организмами и растительной пищей. У представителей второй формы верхняя челюсть выдвижная. Тело удлинённое. Питаются плавниками других рыб и мелкими рыбами. Максимальная длина тела 83 см у Distichodus niloticus.

В состав семейства включают 17 родов и 101 вид:
  — два вида
  — два вида
  — 23 вида
  — монотипический
  — три вида
  — 10 видов
  — четыре вида
  — монотипичнеский
  — два вида
  — три вида
  — два вида
  — 30 видов
  — 11 видов
  — монотипический
  — монотипический
  — три вида
  — два вида

Примечания 

Семейства лучепёрых рыб